Adobe GoLive —  HTML-редактор от компании Adobe Systems. Он заменил Adobe PageMill как главный HTML-редактор Adobe. Последняя версия не вошла в пакет Adobe Creative Suite 3.

История версий

Прекращение поддержки 
27 апреля 2008 года Adobe сообщила о прекращении разработок и продаж GoLive в пользу другого продукта Adobe Dreamweaver. Компания предлагает скидки пользователям, которые решат перейти на Dreamweaver. Для остальных Adobe будет некоторое время выпускать онлайн-учебники по программированию.

Ссылки 
 Adobe GoLive homepage
 OReilly Article with GoLive History
 mprove: Adobe GoLive’s Point & Shoot — an interface technique for creating hyperlinks
 Adobe GoLive Tutorials & Resource Site
 GoLive CS2 Tutorials and Reference
 GoLiveCentral — Tutorials & Resources
 PayPal eCommerce Extension for Adobe GoLive

Редакторы HTML
GoLive
Программное обеспечение для macOS